Дэн Шнайдер (; род. 14 января 1966, Мемфис, Теннесси, США) — американский продюсер, актёр и автор молодёжных сериалов.

Карьера 
Изначально начинал карьеру как актёр, но наибольшую известность приобрёл как автор телесериалов «АйКарли», «Сэм и Кэт», «Дрейк и Джош», «Виктория-победительница», «Зоуи 101», «Опасный Генри», «Игроделы». Также является основателем компании Schneider’s Bakery.

Скандалы и увольнение 

26 марта 2018 года стало известно, что Nickelodeon перестал сотрудничать с Дэном Шнайдером и его компанией «Schneider’s Bakery». Также канал не будет продлевать ситком «Игроделы» на четвёртый сезон, однако другой ситком, «Опасный Генри», был продлён на пятый сезон. По версиям пользователей интернета, Шнайдера могли уволить из-за его поведения и скандальных слухов. Продюсер часто устраивал «диванные кастинги» и был одержим фут-фетишизмом, о чем можно было догадаться из частых появлений изображений ног молодых актрис в его сериалах и твитах. Журнал Deadline Hollywood также указал на его «хорошо документированные проблемы с характером». Nickelodeon никак не прокомментировал данное заявление, а разные источники разделялись во мнениях: источник, близкий к Шнайдеру, отрицал, что Шнайдер мог вести себя неуместно с актрисами его шоу, однако проблемы с характером он иметь мог. Анонимный источник утверждал, что Дэн Шнайдер оказался жертвой скандальных слухов из интернета, и что увольнение продюсера связано из-за разногласий по поводу окончания сериала «Игроделы» и изменения руководства канала.

Фильмография

Автор

Актёр

Примечания

Ссылки